День гніву — неформальна назва громадянської революції в Єгипті (2011).
 День гніву — історичний роман українського письменника XX століття Юрія Косача про Богдана Хмельницького.
 День гніву — науково-фантастичне оповідання російського радянського письменника Севера Гансовського.

Фільми 

 «День гніву» — історичний фільм Карла Теодора Дреєра (1943).
 «День гніву» — угорський фільм Золтана Варконі та Кароя Макка (1953)
 «День гніву» — радянський науково-фантастичний фільм 1985 року за однойменним оповіданням Севера Гансовського.

Див. також 
 День люті